Bravo, ai stil!, sezonul 2 a debutat pe 23 ianuarie 2017 și s-a încheiat pe 29 iulie 2017, a fost prezentat de Ilinca Vandici până la data de 17 iunie 2017, iar din 19 iunie a fost prezentat de Andreea Bănică, Ilinca intrând în concediu de maternitate.

Juriul a păstrat aceeași formulă, iar Răzvan Ciobanu a avut un rol decisiv în competiție, cel de a decide dacă va acorda sau va lua o stea (sau de a nu schimba situația) din stele acumulate zilnic de către concurente.

Marisa este câștigătoarea celui de-al doilea sezon al show-ului "Bravo, ai stil!" și a marelui premiu în valoare de 100.000 de lei și o carieră în televiziune, iar Adela, care s-a clasat pe locul al doilea, a câștigat un autoturism.

Silvia, câștigătoarea primului sezon, a fost prezentă în culise pentru a le consilia pe concurente.

Informații generale

Concurente 

Legendă

Începând cu data de 27 martie, se alătură competiției alte 5 concurente, după etapele din gala de pe 25 martie 2017.

Începând cu 22 mai, se alătură competiției alte 6 concurente, după etapele din galele de pe 13 și 20 mai 2017.

Concurenta Marisa a spus că s-a născut lângă Madrid în Spania, însa a precizat cât va sta în România va locui de unde au provenit și părinții ei din Slatina, iar în timpul filmărilor în București.
În ultima săptămână de competiție, cele 3 finaliste vor avea și invitați speciali așa cum a anunțat și Andreea Bănică, și anume fostele concurente care au participat până au fost eliminate. În edițiile 131, 132, 133, 134 și 135 au fost Otilia, Petronela, Andra și Ana-Maria, Dănuța și Irina. Dar și în celelalte ediții, 126, 127, 128, 129 și 130 în penultima săptămână invitații speciali au fost fostele concurente ale sezonului 1, precum Cristina Mihaela, Larisa, Ioana, Alina și Silvia, marea câștigătoare a sezonului 1.

Rezultatele săptămânale

Note:
În gala a 11-a, au fost două concurente propuse pentru eliminare: Petronela și Silvia, ambele având același procentaj de vot din partea publicului. Drept urmare, s-a decis ca juriul să elimine o concurentă, și au decis că Silvia trebuie să părăsească competiția.

În săptămâna a 20-a, concurenta Otilia nu a reușit sa obțină nici o steluță din partea juriului.

Topul concurentelor în funcție de media stelelor:

Topul concurentelor în funcție de media notelor din gale:

Legendă:  <small>
 ▲  - Voturi în creștere;
 ▼  - Voturi în scădere;
✓ - Concurenta și-a păstrat locul în clasament </small>

Eliminări 

Note:
Înainte de începerea celei de-a doua gale eliminatorii, Iuliana este descalificată pentru nerespectarea regulamentului.
Pe data de 16 februarie 2017, Paola este descalificată pentru nerespectarea regulamentului.

Rezultatele finalei
Etapa I

Etapa a II-a

Emisiuni de televiziune din România
Kanal D